Kembe kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Kembé, ort, Basse-Kotto, 
 Kembe (subprefektur), Basse-Kotto, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar